David Bailey peut faire référence à :

 David Bailey (1938-), un photographe anglais ;
  (1933-2004), acteur américain ;
  (1952-), enfant acteur américain ;
   (1961-), pilote de motocross ;
   (1945-), athlète canadien ;
  (1966-2010), artiste chrétien ;
 David Dewitt Bailey, connu comme Homer Bailey (1986-), joueur de baseball ;
  (1981-), joueur de basketball américain ;
 Dave Bailey  (1926-), percussionniste jazz américain ;
   (1969-), joueur de rugby néo-zélandais ;
   (1966-), universitaire britannique ;
 David H. Bailey  (1948-), mathématicien et informaticien américain ;
  (1812-1897), homme politique américain ;
 , militaire américain ;
  (1961-), photographe et écrivain britannique ;
 , éditeur et auteur de science-fiction.

Voir aussi   
 David Bailly (1584–1657), peintre néerlandais